Příjmení Hnilica nosí více významných osobností:

 Pavol Hnilica (1921–2006) – slovenský římskokatolický biskup
 Peter Hnilica (* 1964) – slovenský fotbalista
 Peter Hnilica (lékař) (* 1939) – slovenský lékař

Podobné příjmení 
 Hnilička